Universal Disk Format – system plików
 UDF (funkcja)
 Union pour la Démocratie Française